

Aziende 
 LaSalle – antica casa automobilistica statunitense

Persone 
 Jean-Baptiste de La Salle – Pedagogo e religioso francese, venerato come santo dalla Chiesa cattolica (1651-1719)
 René Robert Cavelier de La Salle – esploratore francese (1643-1687)
 Antoine Charles Louis de Lasalle – generale francese di cavalleria, morto combattendo a Wagram
 Eriq La Salle – attore statunitense

Geografia

Canada 
 LaSalle – città della Contea di Essex, Ontario
 LaSalle – arrondissement di Montréal, Québec

Francia 
 Lasalle – comune del Gard
 La Salle – comune della Saona e Loira
 La Salle – comune dei Vosgi
 La Salle-de-Vihiers – comune del Maine e Loira
 La Salle-en-Beaumont – comune dell'Isère
 La Salle-et-Chapelle-Aubry – comune di Maine-et-Loire
 La Salle les Alpes – comune delle Alte Alpi
 La Salle-Prunet – comune della Lozère

Italia 
 La Salle – comune della Valle d'Aosta

Stati Uniti d'America 
 La Salle – città della Contea di Weld, Colorado
 LaSalle – città della Contea di LaSalle, Illinois
 La Salle – township della Contea di Monroe, Michigan
 La Salle – città della Contea di Watonwan, Minnesota

Altro 
 La Salle University – università statunitense con sede a Filadelfia

Pagine correlate 
Lassalle